Куфонисион может означать:
 Куфонисион (Ласитион) — остров в периферийной единице Ласитион в Греции.
 Куфонисион (Киклады) — один из островов Куфонисия в Греции.
 Като-Куфонисион — один из островов Куфонисия в Греции.